Patrick Michel peut désigner :
 Patrick Michel (1955-), un sociologue et politiste français, directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'EHESS ;
 Patrick Michel (1970-), un astrophysicien et ingénieur français, directeur de recherche au CNRS (laboratoire Lagrange).